Brissus är ett släkte av sjöborrar. Brissus ingår i familjen lyrsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lyrsjöborrar
Brissus